Condado de Scott es el nombre de 11 condados de los Estados Unidos:

 Condado de Scott: Condado de Arkansas;
 Condado de Scott: Condado de Illinois;
 Condado de Scott: Condado de Indiana;
 Condado de Scott: Condado de Iowa;
 Condado de Scott: Condado de Kansas;
 Condado de Scott: Condado de Kentucky;
 Condado de Scott: Condado de Minnesota;
 Condado de Scott: Condado de Misisipi;
 Condado de Scott: Condado de Misuri;
 Condado de Scott: Condado de Tennessee;
 Condado de Scott: Condado de Virginia.